Анна Марія Ріццолі — італійська модель, акторка театру та кіно
 Нікола Ріццолі — італійський футбольний арбітр